

Geografia

Regno Unito 
 Croy – comune nelle Highland (Scozia)
 Croy – comune nel Lanarkshire Settentrionale (Scozia)

Svizzera 
 Croy – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Persone 
 Jürgen Croy (1946) – calciatore e allenatore di calcio tedesco

Storia 
 Casato di Croÿ – famiglia nobiliare europea
 Croy Hill – forte romano lungo il Vallo Antonino